O Comando de Fronteira Rio Negro e 5.º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron RN/5.º BIS), também conhecido como Batalhão Forte São Gabriel, é uma unidade do Exército Brasileiro, localizada em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas e vinculada à 2.ª Brigada de Infantaria de Selva, sediada na mesma cidade. Seu nome histórico é uma referência ao Forte de São Gabriel da Cachoeira, que deu origem ao batalhão.

Emprego
Tem como missão a defesa e proteção das fronteiras na região da "Cabeça do Cachorro", garantia da lei e ordem na sua área de atuação, "cooperar com o desenvolvimento nacional, apoiando as comunidades em saúde e educação, participando de todas as campanhas de cidadania e levando progresso e civismo aos moradores" da região.

Ver também
Centro de Instrução de Guerra na Selva

Ligações externas

Batalhões do Exército Brasileiro
Comando de Fronteira